Га́ничи () — село в Нересницкой сельской общине Тячевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3986 человек. Почтовый индекс — 90535. Телефонный код — 0313439. Занимает площадь 155 км². Код КОАТУУ — 2124481201.

Ссылки 
 Ганичи на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области